El término inglés shattered ('destrozado' / 'destrozada', o también 'roto' / 'rota') puede referirse a:

Películas
 La noche de los cristales rotos (1991), una película dirigida por el director alemán Wolfgang Petersen;
 Butterfly on a Wheel (2007), película canadiense llamada Shattered en Estados Unidos;
 Shattered Glass (película), una película estadounidense de 2003;
 Sexting in Suburbia (2012), telefilme estadounidense.

Canciones
 Shattered (canción), una canción del grupo británico de música rock The Rolling Stones, compuesta en 1978;
 Shattered Dreams, una canción del grupo británico Johnny Hates Jazz, escrita por su vocalista Clark Datchler en 1987;
 Shattered Glass (canción), una canción que la cantante estadounidense Britney Spears comercializó a partir de 2008; o

Series
 Shattered (serie de televisión de 2004), una serie de la televisión británica;
 Shattered! (2008), una serie de la televisión estadounidense;
 Shattered (serie de televisión de 2010), una serie de la televisión canadiense;

Otros
 El acoso, una novela de suspense escrita en 1973 por Dean Koontz;